Termin TRMA ima više značenja.
 TRNK (uracil-5-)-metiltransferaza, enzim
 Tiamin-responzivna megaloblastna anemija